Schröcker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Schröcker (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Kilian Schröcker (* 2001), österreichischer Fußballspieler